Levente Szuper (; * 11. Juni 1980 in Budapest) ist ein ehemaliger ungarischer Eishockeytorwart, der zuletzt 2012 beim HK Arystan Temirtau in der kasachischen Eishockeymeisterschaft unter Vertrag stand.

Karriere 
Levente Szuper begann seine Karriere in der Saison 1996/97 beim ungarischen Erstligisten Ferencvárosi TC, mit dem er in seinem Rookiejahr auf Anhieb den ungarischen Meistertitel gewann. Bald darauf wechselte er in die deutsche Juniorenliga zu den Krefeld Pinguinen. 1998 wechselte der Torhüter nach Nordamerika und spielte zwei Saisons für die Ottawa 67’s, die ihn im CHL Import Draft jenes Jahres in der zweiten Runde als insgesamt 62. Spieler ausgewählt hatten, in der Ontario Hockey League, wo er konstant gute Leistungen zeigte, obwohl er sich die Eiszeit mit Seamus Kotyk teilen musste. Bereits in seiner ersten Spielzeit in Ottawa konnte er 1999 mit seiner Mannschaft den Memorial Cup gewinnen. Zudem erhielt er die F. W. „Dinty“ Moore Trophy als Rookie mit dem niedrigsten Gegentorschnitt der OHL. Bereits 1999 wurde von ihm als vielversprechenden Kandidaten für den NHL Entry Draft gesprochen, was sich jedoch erst im Jahr 2000 erfüllte.

Es folgten drei Saisons für die Saint John Flames in der American Hockey League, mit denen der Ungar in der Spielzeit 2000/01 den Calder Cup gewann. Im Jahr 2000 wurde er von den Calgary Flames in der vierten Runde als 116. gedraftet, gelangte aber in der NHL nie zu einem Einsatz, obwohl der Linksfänger insgesamt neunmal als Backup-Torhüter gesetzt war. In der Spielzeit 2003/04 folgten Einsätze für die Worcester IceCats in der AHL und die Peoria Rivermen in der ECHL, ehe er wieder nach Europa und in die ungarische Liga zum Dunaújvárosi Acélbikák zurückkehrte. 

2005/06 spielte Levente Szuper erstmals in der italienischen Serie A, wo er für Asiago Hockey auflief, wechselte aber bereits im folgenden Jahr in die DEL zu den Füchsen Duisburg und schließlich noch vor Saisonende zu den Malmö Redhawks in die schwedischen Elitserien, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. So kehrte der Schlussmann für die Spielzeit 2007/08 nach Italien zurück, wo er für die HC Milano Vipers tätig war. In der Saison 2008/09 spielte Szuper für den ungarischen Verein Alba Volán Székesfehérvár in der österreichischen Eishockey-Liga. Daneben stand er auch in den Playoffs der ungarischen Liga, die er mit seinem Klub gewinnen konnte, auf dem Eis. In der Saison 2009/10 lief der Torhüter für die Hannover Scorpions in der Deutschen Eishockey Liga auf, mit dem er als Ersatzmann auf Anhieb Deutscher Meister wurde.

Im Oktober 2010 unterzeichnete Szuper für die Saison 2010/11 einen Vertrag bei den Arizona Sundogs aus der Central Hockey League, bei denen er anschließend Stammtorwart wurde. Im Januar 2012 wechselte er innerhalb der Central Hockey League zu den Missouri Mavericks, für die er jedoch nur ein Spiel bestritt, ehe er sich dem HK Arystan Temirtau aus der kasachischen Meisterschaft anschloss.

International 
Im Juniorenbereich nahm Szuper für Ungarn an den U18-B-Europameisterschaften 1996, als er aber noch nicht eingesetzt wurde, 1997 und 1998 teil.

Mit der ungarischen Herren-Auswahl nahm Szuper an der C-Weltmeisterschaft 1998, den Weltmeisterschaften der Division I 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 und 2013 sowie der Weltmeisterschaft der Top-Division 2009, bei der die Magyaren erstmals nach 70 Jahren wieder in der höchsten Spielklasse des Welteishockeys antraten, teil. Bei Weltmeisterschaften erhielt er als erster Torwart Ungarns zahlreiche individuelle Auszeichnungen. So wurde er bei der U18-Europameisterschaft 1998 und den Herren-Weltmeisterschaften 2003 und 2005 zum besten Torhüter des Turniers gewählt. 1998 und 2002 wies er jeweils den geringsten Gegentorschnitt und 2002 und 2008 die beste Fangquote des Turniers auf. 2008 wies er zudem den zweitbesten Gegentorschnitt nach dem Ukrainer Ihor Karpenko auf. 2011 erreichte er hinter den Italienern Thomas Tragust und Daniel Bellissimo dann noch einmal den drittbesten Gegentorschnitt und die drittbeste Fangquote des Turniers. Auch 2013 erreichte er jeweils den drittbesten Gegentorschnitt und die drittbeste Fangquote des Turniers, diesmal hinter dem Kasachen Witali Kolesnik und dem Italiener Adam Dennis.

Erfolge und Auszeichnungen

International

Statistiken

Reguläre Saison

Play-offs

International

Weblinks 

 
 
 

Eishockeynationaltorwart (Ungarn)
Eishockeytorwart (Ferencvárosi TC)
Eishockeytorwart (Ottawa 67’s)
Eishockeytorwart (Peoria Rivermen, ECHL)
Eishockeytorwart (Worcester IceCats)
Eishockeytorwart (Saint John Flames)
Eishockeytorwart (Dunaújvárosi Acélbikák)
Eishockeytorwart (Krefeld Pinguine)
Eishockeytorwart (Asiago Hockey)
Eishockeytorwart (HC Milano Vipers)
Eishockeytorwart (Alba Volán Székesfehérvár)
Eishockeytorwart (Hannover Scorpions)
Eishockeytorwart (Malmö Redhawks)
Eishockeytorwart (Arizona Sundogs)
Eishockeytorwart (Missouri Mavericks, CHL)
Eishockeytorwart (HK Arystan Temirtau)
Deutscher Meister (Eishockey)
Ungarischer Meister (Eishockey)
Ungar
Geboren 1980
Mann